Озерки́ — исторический район на севере Санкт-Петербурга. Включён в черту города в 1963.

Район получил своё название от расположенных здесь Суздальских, или Парголовских, озёр.

Одноимённая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на участке Санкт-Петербург — Выборг и станция метро, вступившая в строй 19 августа 1988 года.

Территория входит в состав муниципального округа Шувалово-Озерки.

История 

Первые поселения на территории района, зафиксированные в письменных источниках, появились не позднее 1500 года, когда окладная переписная книга Водской пятины фиксирует на берегах озера Паркола крестьянские поселения (они относились к Воздвиженскому Карбосельскому погосту с центром на Охте и принадлежали Никольскому монастырю).

Новое освоение района началось ещё в середине XVIII в., загородные дома и дачи представителей многих знатных фамилий Петербурга строились именно здесь. С начала XX века на Суздальских озёрах устраивались катания на лодках, эта традиция сохранилась и по сей день.

На даче в Озерках в 1906 произошло убийство Георгия Гапона.

В Озерках в том же 1906 году был написан шедевр Александра Блока — «Незнакомка».

Блокадная книга повествует, что весной 1942 года ленинградцы собирали в Озерках одуванчики, из листьев которых они готовили себе супы, а из корневищ лепешки.

Достопримечательности 

 Спасо-Парголовская церковь XIX века.
 Здание бывшей Троицкой церкви под Поклонной горой (с 1962 в здании располагается Дом молитвы евангельских христиан-баптистов)
 Поклонная гора
 Дача Лесснера (Варваринская ул., д. 12)
 Дом купца Кудрявцева (Александровская ул., д. 2)
 Памятник поэту Сергею Есенину (угол Северного проспекта и улицы Есенина)
 Памятник микробиологу П. Н. Кашкину (улица Сантьяго-де-Куба, бронзовый бюст, открыт в 2005 году)
 Железнодорожная станция Шувалово
 На самой высокой точке Поклонной горы у пересечения Выборгского шоссе со Старо-Парголовским проспектом (ныне - Мориса Тореза) находилась дача Бадмаева, который лечил Григория Распутина. Некоторое время в даче размещалось 36-е отделение милиции г. Ленинграда. Со стороны Поклоногорской улицы дача напоминала церковь. В настоящее время дача снесена.

Основные улицы 
 Большая Озёрная улица (проходит вдоль Суздальских озёр);
 Выборгское шоссе;
 ул. Есенина;
 ул. Композиторов;
 ул. Сантьяго-де-Куба (бывш. Больничный пер.);
 пр. Луначарского;
 Поклонногорская ул.;
 Северный пр.;
 ул. Сикейроса;
 Суздальский пр.
 Учебный пер. (в 1983–1990 гг. — ул. Вилле Песси);
 пр. Энгельса;
 пр. Художников.

Инфраструктура 
 Учебные заведения: Ломоносовская гимназия (Школа № 73), 65-я общеобразовательная школа;
 Магазины: «Пятёрочка», «О’Кей», «Лента», «Эльдорадо»; магазин «Инпельком», белорусский обувной магазин «Articool»;
 Торгово-развлекательные комплексы: «Озерки», «Вояж», «Родео Драйв», «Ярус», «Авеню»;
 Гостиница «Озерки»;
 Медицина: 2-я городская больница, больница Святого Великомученика Георгия, поликлиника N°71; 
 Кинотеатры: «Мираж-Синема в Озерках»»;
 Ночные клубы: «Красный перец», «Истерия»;
 Фотостудии: «Аквафотостудио» (ул. Есенина — в здании Завода «Позитрон»);
 Книжный супермаркет «Буквоед», «Дом Книги в Озерках»;
 Кофейни: «Чайникофф»;
 Рестораны: «Абхазский дворик» (Большая Озёрная ул., 31).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шувалово-Озерки (сайт, посвящённый истории и современности района) 

Исторические районы Санкт-Петербурга
Выборгский район (Санкт-Петербург)